Sobirov ist der Familienname folgender Personen:

 Akhrorjon Sobirov (* 1990), usbekischer Volleyballspieler
 Rishod Sobirov (* 1986), usbekischer Judoka